Nicolas Mosar (1927-2004), diplomate, juriste et homme politique luxembourgeois ;
 Laurent Mosar (1958), homme politique luxembourgeois.